Сент-Етьє́нн-де-Гере́, Сент-Етьєнн-де-Ґере () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний захід від Парижа, 75 км на південний захід від Орлеана, 20 км на захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Етьєнн-де-Гере на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Етьєнн-де-Гере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер